Hankavesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hankavesi (sjö i Norra Savolax), 
 Hankavesi och Välivesi, sjö, Södra Österboten, 
 Hankavesi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar